

Касаткино — село, Архаринський район, Амурська область
 Касаткино — присілок, Красногорський район, Удмуртія